Томита () — японская фамилия. Известные носители:

 Томита, Исао (1932—2016) — японский композитор.
 Томита, Кадзуо (род. 1939) — японский пловец.
 Томита, Коитиро (1925—2006) — японский астроном и первооткрыватель астероидов.
 Томита, Косэй (1936—2020) — японский сэйю.
 Томита, Сэна (род. 1999) — японская сноубордистка.
 Томита, Тиаки (род. 1993) — японская гребчиха.
 Томита, Тэмлин (род. 1966) — американская актриса и фотомодель.
 Томита Цунэдзиро (1865—1937) — первый ученик основателя дзюдо Дзигоро Кано.

Другое 
 (2391) Томита — астероид главного пояса, который был открыт 9 января 1957 года немецким астрономом Карлом Рейнмутом в обсерватории Хайдельберг.